Сухопутные войска Украины имеют на вооружении танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, артиллерию различной мощности и назначения, противотанковые ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы, средства управления, автоматическое стрелковое оружие.

Помимо принятых на вооружение образцов, на хранении имеется значительное количество оружия иных систем (в основном, устаревших образцов).

Общие данные 
По данным справочника The Military Balance, Сухопутные войска Украины имели на вооружении на начало 2022 года:
 858 танков разных типов и ещё 1132 на хранении
 1212 боевых машин пехоты
 547 боевых разведывательных машин (БРДМ-2, БРМ-1К)
 622 бронетранспортёра и бронеавтомобиля
 более 607 самоходных артиллерийских установок
 более 515 буксируемых полевых орудий и гаубиц
 354 реактивных систем залпового огня
 340 миномётов калибром 120 мм
 90 тактических ракетных комплексов Точка
 35 ударных вертолётов Ми-24 и 23 многоцелевых вертолётов Ми-8
 более 81 зенитных ракетных комплексов разных типов

Бронетехника

Танки 

Колесные танки

Боевые машины пехоты

Самоходные противотанковые ракетные комплексы

Бронетранспортёры и бронемашины

Машины управления

Санитарно-медицинские машины

Инженерная и специализированная техника

Артиллерия и тактические ракетные комплексы

Оперативно-тактические ракетные комплексы

Реактивные системы залпового огня

Полевая артиллерия и миномёты

Противотанковая артиллерия

Системы ПВО

Передвижные радарные системы

Авиация

Вертолёты 
В начале 1990-х годов армейская авиация состояла из 7 полков боевых вертолетов, 2 транспортных полков и нескольких отдельных эскадрилий. На вооружении состояло около 900 вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-26 и Ми-24 (250 единиц).

В 1994 году большинство вертолётов Вооруженных сил Украины, как армейская авиация, вошли в состав Сухопутных войск Украины. На вооружении Воздушных сил Украины состоит только некоторое количество многоцелевых вертолётов Ми-8МТ.

В 2008 году на вооружении Сухопутных войск Украины находилось 72 вертолета всех типов (боевые, транспортно-боевые и транспортные).

По состоянию на начало 2013 года, после массового сокращения, армейская авиация состоит из 16-й отдельной бригады армейской авиации (г. Броды), 7-го полка армейской авиации (г. Новый Калинов) и 11-й отдельной бригады армейской авиации Командования Сухопутных войск ВС Украины (с. Чернобаевка).

БПЛА

Автомашины и другое оборудование

Автомашины

Другое оборудование

Стрелковое и тяжёлое ручное вооружение

Стрелковое вооружение

Гранаты

Боеприпасы

Примечания 

Сухопутные войска Украины
Украина